Le terme soprano peut désigner :

 Soprano, catégorie de voix la plus aiguë en musique occidentale classique ;
 Soprano, rappeur français, membre du groupe Psy 4 De La Rime ;
 Soprano, agence française de conseil en publicité, appartenant au groupe PuMa Conseil.
 Soprano, groupe finlandais d'entreprises de formation professionnelle.

Voir aussi
 Les Soprano, série télévisée américaine.